Сад богов:

Туристические достопримечательности 
 Сад богов — парк в штате Иллинойс
 Сад богов — парк в штате Колорадо

Литература 
 Сад богов — повесть Дж. Даррелла